Kaiserliche Marine steht für:

 Kaiserliche Marine, Marine des deutschen Kaiserreichs
 Byzantinische Marine, Marine des byzantinischen Kaiserreichs
 Marine des Chinesischen Kaiserreichs
 Kaiserlich Japanische Marine, Marine des japanischen Kaiserreichs
 Marine des Mandschurischen Kaiserreichs
 Kaiserlich-königliche Kriegsmarine, Marine des österreichisch-ungarischen Kaiserreichs, siehe Österreichische Marine
 Kaiserlich Russische Marine, Marine des russischen Kaiserreichs
 Kaiserlich Iranische Marine, Marine Irans unter der Pahlavi-Dynastie